Division II i fotboll 1975 var 1975 års säsong av Division II som bestod av två serier, med 14 lag i varje serie. Det var då Sveriges näst högsta division. Varje serievinnare gick direkt upp till Allsvenskan och de tre sämsta degraderades till Division III. Det gavs 2 poäng för vinst, 1 poäng för oavgjort och 0 poäng för förlust.

Serier

Norra 

IFK Sundsvall gick upp till Allsvenskan och IF Brommapojkarna, Falu BS och IFK Luleå flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom GIF Sundsvall och från division III kom Domsjö IF, Hudiksvalls ABK och Västerås SK.

Södra 

Kalmar FF gick upp till Allsvenskan och Västra Frölunda IF, Skövde AIK och Blomstermåla IK flyttades ner till division III. Från Allsvenskan kom Gais och från division III kom Motala AIF, Norrby IF och Råå IF.

Källor

Referenser 

Fotboll i Sverige 1975
1975
Fotbollssäsongen 1975